Per a l'èmbol mecànic, vegeu pistó
 Per a l'èmbol del sistema circulatori.